Andreas () este un prenume masculin de origine greacă, utilizat în Armenia, Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Flandra, Germania, Norvegia, Suedia, România și Țările de Jos. 

Numele derivă din greacă, din substantivul ἀνήρ = anir – cu genitivul ἀνδρός = andros –, ceea ce înseamnă om sau ființă umană. Poate fi folosit ca Andrew sau Andrea (prenume feminin, dar și masculin în Italia și cantonul Ticino din Elveția.

Prenume

Alte articole similare 
 Andreea
 Andrei
 Andrey
 André
 André (dezambiguizare)
 André (muzician)
 Andrè (formație)
 Andrey
 Jean-André

Note, referințe 

Nume proprii